Роберт Луис Бэ́клунд (, ) — американский борец и рестлер, карьера которого продолжалась более 30 лет. Является 2-кратным чемпионом WWF, второй рестлер (после Бруно Саммартино) по длительности владения главным титулом WWF. Член Зала слава WWE c 2013 года.

Бэклунд начал свою карьеру в борьбе, выступая за команду «Бизон» Университета штата Северная Дакота с конца 1960-х до начала 1970-х годов. В 1973 году он начал тренироваться как рестлер под руководством Эдди Шарки и выступал в American Wrestling Federation. Затем он выступал в National Wrestling Alliance и в 1976 году выиграл титул чемпиона Миссури NWA в тяжелом весе. Позже в том же году он перешел в World Wide Wrestling Federation и в 1978 году победил Суперзвезду Билли Грэма, завоевав титул чемпиона WWWF в тяжелом весе. Он владел этим титулом до 1983 года, где потерял его в поединке против Железного Шейха. Вскоре после потери титула Бэклунд покинул WWF, но вернулся в 1992 году и пробыл в матче «Королевская битва» 1993 года более часа — этот рекорд продержался до 2004 года. В 1994 году на Survivor Series Бэклунд выиграл свой второй титул чемпиона WWF, победив Брета Харта. Он удерживал чемпионский титул в течение трех дней, после чего проиграл его Дизелю на домашнем шоу в «Мэдисон-сквер-гарден».

В 2000 году Баклунд безуспешно баллотировался в Конгресс от штата Коннектикут по списку республиканцев.

Карьера в рестлинге

Титулы и достижения 
 Championship Wrestling from Florida
 NWA Florida Tag Team Championship (1 раз) — со Стивом Кейрном
 George Tragos/Lou Thesz Professional Wrestling Hall of Fame
 Class of 2016
 Georgia Championship Wrestling
 NWA Georgia Tag Team Championship (1 раз) — с Джерри Бриско
 New Japan Pro-Wrestling
 MSG Tag League (1980) — с Антонио Иноки
 Клуб величайших 18-ти
 Northeast Wrestling Federation
 NEWF Heavyweight Championship (1 раз)
 Pro Wrestling Illustrated
 Матч года (1978) против Суперзвезды Билли Грэма 20 февраля
 Матч года (1982) против Джимми Снуки в матче в стальной клетке 28 июня
 Самый ненавистный рестлер года (1994)
 Самый вдохновляющий рестлер года (1977, 1981)
 Новичок года (1976)
 Рестлер года (1980, 1982)
 Зал славы и музей рестлинга
 С 2008 года
 St. Louis Wrestling Club
 NWA Missouri Heavyweight Championship (1 раз)
 Western States Sports
 NWA Western States Heavyweight Championship (3 раза)
 World Wide Wrestling Federation/World Wrestling Federation/WWE
 Чемпион WWWF/ Чемпион мира WWF в тяжёлом весе (2 раза)
 Командный чемпион WWF (1 раз) — с Педро Моралесом
 Слэмми (1 раз)
 Самый эксцентричный (1994)
 Зал славы WWE (2013)
 Wrestling and Romance
 WAR World Six-Man Tag Team Championship (1 раз) — со Скоттом Пуцки и Варлордом
 Wrestling Observer Newsletter
 Лучший технический рестлер (1980)
 Матч года (1980) против Кена Патеры 19 мая
 Самая отвратительная рекламная тактика (1982) — чемпионство WWF
 Самый переоцененный рестлер (1983)
 Зал славы Wrestling Observer Newsletter (2004)

Примечания

Ссылки 

Актёры США
Актёры по алфавиту
Рестлеры США
Члены Зала славы WWE
Выпускники Университета штата Северная Дакота

